Apareiodon är ett släkte av fiskar. Apareiodon ingår i familjen Parodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Apareiodon